Liga Europy UEFA (2018/2019)/Faza kwalifikacyjna (ścieżka ligowa) – wyniki, rozstawienia i strzelcy bramek wszystkich rund kwalifikacyjnych przewidzianych dla drużyn uczestniczących w ścieżce ligowej,
 Liga Europy UEFA (2018/2019)/Faza kwalifikacyjna (ścieżka mistrzowska) – wyniki, rozstawienia i strzelcy bramek wszystkich rund kwalifikacyjnych przewidzianych dla drużyn uczestniczących w ścieżce mistrzowskiej.